Il torneo di singolare maschile alle Olimpiadi di Pechino 2008 si è svolto dal 10 al 17 agosto all'Olympic Green Tennis Centre su campi di cemento outdoor. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, esclusa la finale che si è svolta al meglio dei 3 su 5. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Calendario

Medagliere

Teste di serie 

 Ivo Karlović si è ritirato prima dell'inizio del torneo a causa di un virus influenzale

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Tennis ai Giochi della XXIX Olimpiade